Базель — місто у Швейцарії, столиця швейцарського напівкантону Базель-Штадт.
 Базель-Штадт — напівкантон на північному заході Швейцарії зі столицею в Базелі.
 Базель-Ланд — напівкантон на північному заході Швейцарії зі столицею в Лісталі.
 Базель — історичний кантон Старої Швейцарської конфедерації, розділений 1833 року.